Бедлевищ II - шляхетський герб - підвид герба Бедлевищ. 
 Бедлевищ - шляхетський герб - підвид герба Корчак.